Henry Croft ist der Name folgender Personen:

* Henry Croft (Geschäftsmann) (1856–1917), australisch-kanadischer Geschäftsmann
 Henry Herbert Stephen Croft (1842–1923), literarischer Gelehrter
 Henry Holmes Croft (1820–1883), britischer Chemiker